Cristian Edgardo Álvarez, calciatore salvadoregno
Cristián Álvarez, calciatore cileno
Cristian Osvaldo Álvarez, calciatore argentino
Cristian Darío Álvarez, calciatore argentino
Cristian Álvarez (cantante), musicista argentino